Toua ist der Familienname folgender Personen:
 Dika Toua (* 1984), papua-neuguineische Gewichtheberin
 Udia Toua (* 1992), papua-neuguineischer Gewichtheber

Siehe auch:
 Tua